Пресвятая Дева Мария, королева Польши — титул Девы Марии, Марии из Назарета, используемый польскими католиками.

Культ Девы Марии как «Пресвятой Девы Марии, королевы Польши» распространён среди католиков Польши, носит всеобщий характер и присутствует как в самой Польше, так и в польских приходах за пределами страны. Титул имеет большое значение для польских католиков. Впервые появился во второй половине XVI века, когда Гжегож из Самбора первый раз назвал Деву Марию «Королевой Польши и поляков».

3 мая католическая церковь в Польше проводит литургическую торжественную мессу (solemnitas) Пресвятой Девы Марии, королевы Польши.

История 
История культа Девы Марии, королевы Польши, связана с контрреформацией.

 14 августа 1608 года у находящегося в Неаполе иезуитского священника, 71-летнего Джулиано Манцинелли было видение Девы Марии, которая потребовала именовать её Королевой Польши. Позже, во время его пребывания в Кракове, в Вавельском соборе, 8 мая 1610 года у него было повторное видение, когда Дева Мария обратилась к нему со словами: «Я являюсь королевой Польши. Я мать этого народа, который мне очень дорог». Сообщения об этих явлениях положили начало распространению культа Девы Марии в Польше. Третье видение имело место 15 августа 1617 года в Неаполе. Сведения об этих трёх явлениях распространил великий литовский канцлер Альбрехт Станислав Радзивилл с помощью будущего автора львовских обетов святого Анджея Боболи.
 В 1635 году Радзивилл в своей книге «Dyskurs nabożny z kilku słów wzięty o wysławianiu Najświętszej Panny Bogurodzicy Mariey» объявил, что, согласно видениям одного из иезуитов, Дева Мария будет Королевой Польши.

После Неаполя и Кракова центром культа Марии стало также и Великое княжество Литовское, а Остробрамская икона Божией Матери в 1620 году стала первым признанным объектом этого культа.
 В 1640 году цистерцианцы из Бледзева (около Мендзыжеча) подарили монахиням ордена из монастыря Мариенштерн в Лужице образ Девы Марии с польским королевским гербом на груди.
 27 июня 1651 года король Ян II Казимир за день перед победным сражением под Берестечком получил от папского нунция икону львовской Богородицы.
 Успешная оборона Ясногорского монастыря от шведов в 1655 году была многими в Польше oценена как чудо Богородицы. Сообщение об этом Ян Казимир получил находясь в Кросно.

1 апреля 1656 года Ян II Казимир во время мессы в львовском соборе в присутствии епископов, сенаторов и папского легата принёс обеты перед образом львовской Богоматери и торжественно провозгласил Деву Марию Королевой Польской Короны. Тогда же впервые во время молитвы лоретанской литании папским нунцием Пьетро Видони было трёхкратно произнесено «Королева Польской Короны, молись за нас».

 В 1671 году король Михаил Корибут Вишневецкий поместил польский герб на образ Рокитнинской Богоматери в Голомбе.
 8 сентября 1717 года впервые за пределами Рима папской короной была коронована икона Ченстоховской Богоматери.
 Сейм Речи Посполитой в 1764 году в своих решениях назвал Ченстоховскую Богоматерь «Королевой Польши».
 29 ноября 1908 года Римский папа Пий X разрешил добавлять в лоретанской литании постоянное обращение «Королева Польской Короны» на территории львовского и пшемысльского деканатов.
 18 марта 1909 года по просьбе Иосифа Бильчевского Римский папа Пий X издал декрет, в котором подтвердил культ и позволил отмечать праздник Девы Марии как Королевы Польской Короны и установил литургическое празднование для львовского архиепископства и пшемысльского деканата, назначив его на первую неделю мая в память о львовских обетах Яна Казимира.
 В 1910 года Богоматерь Королева Короны Польской была провозглашена главным покровителем львовской архиепархии.
 22 мая 1910 года проведена вторая папская коронация.
 В 1914 году празднование перенесено на 2 мая.
 14 января 1920 года после двукратного обращения польского епископата Римский папа Бенедикт XV разрешил распространить формулу «Королева Польской Короны» в лоретанской литании на всей территории Польши.
 27 июля 1920 года в связи с польско-советской войной Дева Мария снова избрана Королевой Польши.
 12 октября 1923 года Священная Конгрегация обрядов назначила датой праздника 3 мая и официально включила в текст литании формулу «Королева Польской Короны», после Второй мировой войны замененную на «Королева Польши».
 В 1925 году Римский папа Пий XI расширил празднования на все польские деканаты.
 В 1926 году польскими женщинами в благодарность за Чудо на Висле были преподнесены Ченстоховской Богоматери скипетр и держава как символы её королевского достоинства.
 2 июля 1927 митрополитом варшавским кардиналом Александром Каковским в присутствии всего польского епископата, Юзефа Пилсудского и президента Польши Игнация Мосцицкого перед кафедральным собором в Вильно был осуществлён, по декрету папы римского Пия XI, торжественный акт коронации Остробрамской иконы Божией Матери. Существовал обычай проходить Острой брамой с непокрытой головой в знак почитания польской королевы. Поляки моисеевой веры, по причине религиозного запрета обнажать голову, при проходе под Острой брамой или подносили руку к шляпе, или опускали голову в поклоне.
 15 января 1930 года в львовском, пшемысльском и ченстоховском деканатах ранг празднования повышен до I с октавой, а в остальных деканатах до II. В этих трёх деканатах введена особая формула мессы.
 16 мая 1956 года в день святого Анджея Боболи кардинал Стефан Вышинский, сосланный в Команьчу, написал обновление львовских обетов, которое было заново распространено в Польше.
 26 августа 1956 года Польский епископат провёл акт нового принятия львовских обетов.
 В 1962 году Римский папа Иоанн XXIII провозгласил Деву Марию Королеву Польши, главным святым патроном Польши, а ранг праздника был поднят до I во всех польских деканатах.
 В 1969 году по просьбе примаса Польши Стефана Вышинского Римский папа Павел VI повысил ранг празднования до наивысшего — торжество ().
 1 апреля 2005 года Римский папа Иоанн Павел II короновал новой золотой короной образ Богоматери, Королевы Польши.

Юридический статус 
Деву Марию провозгласил Королевой Польши 1 апреля 1656 года король Ян Казимир, а затем в 1764 году польский сейм. Хотя речь и шла об умершей особе — эти указы носили официальный характер и имели обязывающий статус до отречения последнего польского короля Станислава Августа в 1795 году.

Этот статус не был официально подтверждён ни в Царстве Польском, ни во II или в III Речи Посполитой. Титул Девы Марии как Королевы Польши признан только Римско-католической церковью.

Примечания

Ссылки 
 Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski 
 400 lat temu Matka Boża ogłosiła się Królową Polski 
 Niebiańsko-rzymski i europejski rodowód — kontekst NMP Królowej Polski 

История Польши
Католицизм в Польше 
Богородица
Католическая иконография Богоматери
Праздники 3 мая
Пропаганда в Польше